Bagnaresi – abitanti di Bagnara Calabra
Bagnaresi – abitanti di Bagnara di Romagna
Bagnaresi – abitanti di Bagnaria
Bagnaresi – abitanti di Bagnarola (Budrio)